Варзеа (порт. Várzea) — топоним.

 Варзеа — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Варзеа — район в Португалии, входит в округ Авейру.
 Варзеа — район в Португалии, входит в округ Брага.
 Варзеа — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. 
 Варзеа — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Варзеа — фрегезия в Португалии, входит в округ Визеу.
 Варзеа — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен. Является составной частью муниципалитета Сантарен.
 Варзеа — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.

См. также 
 
 Варзеа-Алегри
 Варзеа-Алегри
 Варзеа-Бранка
 
 Варзеа-да-Овелья-и-Аливиада
 Варзеа-да-Палма
 Варзеа-да-Роса
 Варзеа-да-Серра
 Варзеа-де-Абруньяйш
 Варзеа-де-Меруже
 Варзеа-де-Тавареш
 Варзеа-де-Тревойнш
 Варзеа-ду-Дору
 Варзеа-ду-Посу
 Варзеа-душ-Кавалейруш
 Варзеа-Кова
 Варзеа-Нова
 Варзеа-Паулиста